Palatul Telefoanelor este una dintre clădirile reprezentative pentru municipiul Cluj-Napoca (str. Octavian Petrovici nr. 2) și pentru stilul arhitectural al sfârșitului deceniului 7 din secolul al XX-lea în România. Autor: arh. Vasile Mitrea, 1968. Conform unei afirmații eronate a dl. Lukács József, ar fi fost construit la sfârșitul anilor '30, pe locul unei curii a familiei Bornemisza înălțată în secolul al XVIII-lea și demolată în 1936.

Note

Bibliografie

Vezi și 
 Lista locurilor în Cluj-Napoca

Clădiri și structuri din Cluj-Napoca
Telefoanelor
Telekom Romania